Dekelia bezeichnet:

 eine britische Militärbasis auf Zypern, siehe Akrotiri und Dekelia
 einen Ort in der griechischen Region Attika, siehe Dekeleia